

Fumetti 
Gancio il Dritto (Ellsworth) – personaggio dei fumetti Disney

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Ellsworth – città della Contea di McLean, Illinois
 Ellsworth – città della Contea di Hamilton, Iowa
 Ellsworth – capoluogo della Contea di Ellsworth, Kansas
 Ellsworth – capoluogo della Contea di Hancock, Maine
 Ellsworth – villaggio della Contea di Antrim, Michigan
 Ellsworth – città della Contea di Nobles, Minnesota
 Ellsworth – città della Contea di Grafton, New Hampshire
 Ellsworth – borough della Contea di Washington, Pennsylvania
 Ellsworth – città della Contea di Pierce, Wisconsin